Lindenbrunnen steht für:

 Lindenbrunnen (Bern), Brunnen in der Altstadt von Bern, Kanton Bern

Quellen:
 Lindenbrunnen (Neustadt am Main), Quelle neben der Schweppach am Ortsrand von Neustadt am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lindenbrunnen (Voggenthal), Quelle eines linken Quellbachs der Unterbürger Laber bei Voggenthal, Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Fließgewässer:
 Lindenbrunnen (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbach (Starzel) beim Jagdschloss Friedrichstal, Stadtteil Boll, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Lindenbrunnen (Buchbach), linker Zufluss des hier auch Ernbach genannten Buchbachs (zum Tannbach, zur Steinlach) vor Belsen, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lindabrunn
 Lindelbrunn
 Lindenborn
 Lindenbrunn
 Lindlbrunnen